Рикка́рдо Монтоли́во (; , Италия) — итальянский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Италии.

Клубная карьера 
Футбольная карьера Риккардо Монтоливо на взрослом уровне началась в «Аталанте». В сезоне 2003/04 в возрасте 18 лет он дебютировал за клуб. Первый сезон для Риккардо оказался очень удачным, он провёл 41 матч и забил 4 гола, а «Аталанта» вышла в Серию А. В свой дебютный сезон в Серии А Монтоливо сыграл 32 матча и забил 3 гола, но это не помогло его клубу избежать вылета в Серию B. Летом 2005 года он перешёл в «Фиорентину».

Несмотря на хорошую игру «Аталанту», свой первый сезон за «Фиорентину» он провёл на скамейке запасных. Но в последующих сезонах Риккардо смог стать одним из ключевых игроков «Фиорентины». В 2007 году Риккардо получил приз лучшего молодого игрока Серии А.

В 2011 году Монтоливо принял решение не продлевать истекающее соглашение с «Фиорентиной». 17 мая 2012 года руководство «Милана» объявило о том, что Риккардо Монтоливо официально стал игроком «красно-чёрных», соглашение было подписано на 4 года, до 30 июня 2016 года. 30 октября 2012 год в гостевом матче против «Палермо» Риккардо Монтоливо открыл счет своим голом за «Милан».

Международная карьера 
Риккардо был одним из ключевых игроков молодёжной сборной Италии. За основную сборную Италии Монтоливо дебютировал 17 октября 2007 года в товарищеском матче против ЮАР. Выступал за сборную Италии на Евро 2012. В матче 1/4 финала против сборной Англии в серии послематчевых пенальти промахнулся, но это не помешало его команде выйти в полуфинал.

Статистика

Клубная статистика 
.

Статистика игр за сборную 
.

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте «Милана»
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Милан»